Dmitri Worobjow ist der Name folgender Personen:

* Dmitri Dmitrijewitsch Worobjow (* 1997), russischer Fußballspieler
 Dmitri Sergejewitsch Worobjow (* 1985), russischer Eishockeyspieler